Theodor Zwinger l'Ancien dit aussi Theodor Zwinger I (1533-1588), médecin suisse.
 Theodor Zwinger le Jeune dit aussi Theodor Zwinger II (1597–1654), pasteur suisse, professeur de théologie à Bâle.
 Theodor Zwinger III (1658-1724), médecin suisse.